Boecklin ist der Familienname folgender Personen:

 David Ulrich Boecklin (1686–1748), deutscher Kupferstecher

Siehe auch:
 Böcklin